Но́вое Али́мово () — село в Актанышском районе Республики Татарстан. Административный центр Новоалимовского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «яңа» (новый) и ойконима на татарском языке Әлем (Алимово).

География 
Село находится в Восточном Закамье на реке Толнамас (бассейн реки Сюнь), в 1,6 км к югу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село (первоначально деревня) было основано в первой половине XVIII века. 

В XVIII—XIX веках Новое Алимово имело сложный этно-сословный состав населения. Жители относились к сословиям башкир-вотчинников (Кыргызской волости), тептярей и мещеряков. Вотчинники этой деревни становились и припущенниками других башкирских поземельных волостей. Так, в 1738 году вотчинники деревни Торузино Кыр-Еланской волости припустили на проживание башкир из Алимова и других селений. В 1795 году здесь были учтены 226 башкирских тарханов, 108 тептярей, 39 мещеряков. Согласно документу 1802 года, башкиры-вотчинники о припущенниках писали таким образом: «мещеряки и тептяри по допуску предками нашими владеют землею и прочими угодьями, нам принадлежащими по записи, по исправлении между нами всяких мирских потребностей и жительствовать им с нами вечно на оной земле». В 1814 году сюда были «перечислены из киргизов (казахов)» новые поселенцы. В 1848 году в селении было зафиксировано проживание башкир и тептярей. В 1870 году проживало 1974 человек, а в 1912 году — 2259 башкир, 340 бывших припущенников из тептярей и мишарей.

В период Крестьянской войны 1773—1775 годов жители активно выступили на стороне Е. И. Пугачёва.

Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство.  В 1773 году было получено разрешение на строительство мечети и медресе. В 1848 году в деревне были 3 мельницы (в 1905 году — 2 ветряные), по 3 бакалейные лавки и хлебозапасных магазина. С 1848 года и до конца XIX века в деревне действовала мечеть, в 1905 — 2 мечети.
В 1882 году в селе была открыта русско-татарская школа, в 1886 году в ней обучалось 80 мальчиков (учитель Л. Мансуров — отец Гульчиры, жены Хади Такташа. В начале XX века в селе действовали 2 мечети, медресе, мектеб, кредитное товарищество, 2 ветряные мельницы, 4 крупообдирки, кузница. В этот период земельный надел сельской общины составлял 6664,1 десятин.

До 1920 года село входило в Кыргызскую волость, позже в Актанышевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

В 1930 году в селе был организован колхоз «Кзыл Куч» (первый председатель — Н. Абдуллин). В 1994 году колхоз села был реорганизован в объединение кооперативов «Алим». С 2001 года — ООО «Башак».

С 1944 по 1957 год в селе действовал детский дом № 4 (среди воспитанников — певица А. Авзалова).

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 99%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Башак» (полеводство, мясо-молочное скотоводство).

Инфраструктура 
В селе действуют неполная средняя школа (с 1929 г. как школа колхозной молодёжи), дом культуры (с 2005 г. при нём кукольный театр), библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад (с 1966 г.).

Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения Актаныш — Муслюмово.

Религия 
С 1996 года в селе действует мечеть.

Известные люди 
Зюбеир Музеев сын Абсалямов — зауряд-сотник, участник Отечественной войны 1812 года в составе 19-го башкирского полка. 
Х. А. Ахмадишин (р.1937) — заслуженный работник транспорта РТ, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Ленина.
М. А. Ахунов (р. 1931) — заслуженный животновод ТАССР.
Ф. М. Бадрутдинов (р. 1942) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ.
Ф. М. Гимадеева (р. 1947) — заслуженный работник культуры РТ.
Р. Г. Имамов (р. 1937) — заслуженный зоотехник РТ.
В. М. Маликов (р.1928) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ, кавалер 2 орденов "Знак Почета".
Х. М. Миннегалиев (1930—2006) — заслуженный работник культуры РТ.
А. Ш. Мусина (1924-2011) - партийный, административно-хозяйственный работник, педагог, секретарь Президиума Верховного Совета ТАССР (в 1963-1979 гг.), кавалер ордена "Знак Почета".
С. А. Разова (Хабибуллина) (р.1936) - заслуженный работник ЖКХ РТ.
Р. А. Фасихов (р. 1950) - заслуженный механизатор РТ.
Х. М. Хузин (р.1953) - заслуженный работник сельского хозяйства РТ.
Р. К. Шакуров (р.1950) - заслуженный работник сельского хозяйства РТ, генеральный директор Набережночелнинского комбината хлебопродуктов (в 1985-1998 гг.), глава администрации Тукаевского района РТ (в 1999-2002 гг.).
 Г.К.Салахутдинов (р.1928) - председатель колхоза "Кзыл Луч" в 1963-1990 годах, кавалер ордена Ленина, 2 орденов Трудового Красного Знамени, почетный гражданин Актанышского района.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Актанышского района